Benoit Quessandier (né le  à Mont-Saint-Aignan) est un joueur français de hockey sur glace qui joue au poste de défenseur.

Carrière

En club 
Il commence sa carrière aux Dragons de Rouen en Ligue Magnus. Après trois saisons en Normandie, il tente sa chance dans les ligues junior nord-américaines et rejoint successivement les Timberwolves de Williams Lake puis brièvement les Centennials de Merritt dans la Ligue de hockey de la Colombie-Britannique et enfin l'Express du Minnesota du Sud dans la . La saison suivante, il revient à Rouen puis signe chez les Dauphins d'Épinal en 2008. Il signe avec les Ducs de Dijon de la Ligue Magnus en 2011.

Internationale 
Il est membre des équipes de France depuis 2003 et de l'équipe senior depuis 2007.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
|2002-2003||Dragons de Rouen||Super 16||11||0||0 ||0||0|| +1|| || || || || ||
|- 
|2003-2004||Hockey Club du Havre||Division 2||4||3 ||0||3||36  || || || || || || ||
|-
|2003-2004||Dragons de Rouen||Super 16||16||0||0||0||8 || ||3||0||0||0 ||2  ||  
|- 
|2004-2005||Dragons de Rouen||Ligue Magnus||27||0||1||1||65 || ||12||0||1||1||12   ||
|- 
|rowspan="3"|2005-2006|| Timberwolves de Williams Lake ||LHCB||17||1||4||5|| || || || || ||  || ||
|-
|Centennials de Merritt||LHCB||1||1||0||1|| || || || || || || ||
|- 
|Express du Minnesota du Sud||NAHL ||23||4||6||10||22 || ||12||0||7||7||10 || 
|-
|2006-2007||Dragons de Rouen||Ligue Magnus ||13||2||4||6 ||44||+14||8||0||3||3||18||+1  
|- 
|2007-2008||Dragons de Rouen||Coupe de la ligue||7||0||0||0|| 6|| || || || || || ||
|-
|2007-2008||Dragons de Rouen||Coupe de France||3||0||0||0||2 ||0 || || || || || ||
|- 
|2007-2008||Dragons de Rouen||Ligue Magnus||23||0 ||5||5||65||+6||3||0||0||0||0 ||0
|-
|2008-2009||Dauphins d'Épinal||Ligue Magnus||19||4||1 ||5|| 38|| ||6||0||1||1||18|| 
|-
|2009-2010||Dauphins d'Épinal|| Ligue Magnus|| 21|| 0|| 7|| 7|| 114|| || 2|| 0|| 0|| 0|| 4|| 
|-
|2010-2011|| Dauphins d'Épinal || Ligue Magnus|| 10 || 0 || 3 || 3 || 16||  || || || || || || 
|-
|2011-2012|| Ducs de Dijon || Ligue Magnus|| 23 || 1 || 6 || 7 || 42||   || 5 || 0 || 0 || 0|| 0  || 
|-
|2012-2013|| Ducs de Dijon || Ligue Magnus|| 19 || 1 || 4 || 5 || 6 || +15 || 5 || 0 || 1 || 1 || 2 || +1 
|-
|2013-2014|| Ducs de Dijon || Ligue Magnus|| 13 || 1  || 1 || 2 || 10 || +6 || 8|| 0|| 1|| 1|| 8|| -2 
|-
|2014-2015|| Ducs de Dijon || Ligue Magnus|| 10 || 0 || 4 || 4 || 6 || +7 || 13 || 0 || 3 || 3 || 8 || -4
|-
|2015-2016|| Ducs de Dijon || Ligue Magnus|| 23 || 0 || 7 || 7 || 38 || -1 || 10 || 1 || 6 || 7 || 18 || +6
|-
|2016-2017|| Ducs de Dijon || Ligue Magnus|| 37 || 1 || 4 || 5 || 72 || -27 || 6 || 0 || 2 || 2 || 8 || -3
|-
|2017-2018|| Scorpions de Mulhouse || Ligue Magnus||43||2||10||12||46||-14||-||-||-||-||-||-

Internationales 

|-
|2003||||Championnat du monde junior U18 D1||5 ||1||1||2||8 ||+1
|- 
|2004||||Championnat du monde junior D1||5||2||1||3||6 ||-1
|- 
|2005||||Championnat du monde junior D1||5||0||2||2||2 ||-2
|- 
|2007||||Championnat du monde D1||5||1||0 ||1||2 ||+3
|- 
|2008||||Championnat du monde Élite||5||0||0 ||0||0 ||-6
|-
|2009||||Championnat du monde Élite||6||0||0 ||0||31||-3
|-
|2010||||Championnat du monde Élite||6 || 0 || 0 || 0|| 2 || -2

Palmarès 
 Champion de France 2003 et 2008
 Vainqueur de la coupe de France en 2004, 2005 et 2012
 Vainqueur de la coupe de la ligue en 2008
 Sélectionné dans l'équipe des étoiles des joueurs français en 2008 et 2010

Notes et références 

Naissance en décembre 1985
Naissance à Mont-Saint-Aignan
Joueur international français de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Rouen hockey élite 76
Joueur de l'Épinal Hockey Club
Joueur du Dijon Hockey Club
Joueur des Scorpions de Mulhouse